Noriker bezeichnet:

 Noriker (Pferd), eine Pferderasse
 Noriker (Volk), ein alteuropäisches Volk in vorrömischer Zeit
 Steyr-Puch Noriker, Prototypen eines robusten Gelände-Lkws, siehe VW LT #Allradantrieb (LT 4×4)

Siehe auch